Соревнования по лёгкой атлетике на IV летних Олимпийских играх прошли с 13 по 25 июля. Участвовали 431 спортсмен из 20 стран, которые соревновались за 26 комплектов медалей.

Впервые прошли соревнования по ходьбе (3500 м и 10 миль), метанию копья (двумя разными стилями), метанию диска греческим стилем, бегу на 5 миль (позже был заменён на дистанцию 10 000 м) и смешанной эстафете. Дистанция в беге с препятствиями стала 3200 м, а в командном беге 3 мили. Были отменены забеги на 60 м, 200 м с барьерами, многоборья, тройной прыжок с места и метание веса в 56 фунтов.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Страны 

В соревнованиях по лёгкой атлетике участвовали 431 спортсменов из 20 стран:
В скобках указано количество спортсменов

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований